Ранчо Мендоза има више значења:

 Ранчо Мендоза (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Мендоза, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Мендоза (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Мендоза (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Мендоза (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Мендоза (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Мендоза (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику